Die Milex Open 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Februar 2016 in Santo Domingo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 60 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 69 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 72 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Santo Domingo